Scholes puede referirse a:

Inglaterra:
 Scholes (Bradford), Yorkshire del Oeste
 Scholes (Cleckheaton), Kirkles, Yorkshire del Oeste
 Scholes (Gran Mánchester)
 Scholes (Holme Valley), Kirkles, Yorkshire del Oeste
 Scholes (Leeds), Yorkshire del Oeste
 Scholes (Yorkshire del Sur)

Personas:
 Clarke Scholes
 France Vinton Scholes
 Myron Scholes
 Paul Scholes